Гаврилівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Гаврилівська волость — Олександрівського повіту Катеринославської губернії;
 Гаврилівська волость — Ізюмського повіту Харківської губернії.